Il singolare del torneo di tennis Soweto Open 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Rik De Voest 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Fabrice Santoro (campione)
  Gilles Müller (primo turno)
  Michael Berrer (ritiro)
  Thiago Alves (semifinali)

 Michail Elgin (primo turno)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Chris Guccione (primo turno)
 Karol Beck (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Soweto Open 2009